Jan Gadomski (1889-1966) – astronom
 Jan Gadomski (1859-1906) – pisarz